Tangled steht für:

 Tangled, US-amerikanischen Thriller 
 Rapunzel – Neu verföhnt, US-amerikanischer Animationsfilm
 Tangled (Kurzfilm), deutscher Kurzfilm